Velvet kan syfta på:

  Velvet (artist) – en svensk artist
 Velvet (serietidning) – en serietidning utgiven av Epix förlag